Widmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Widmoser (* 1955), österreichischer Komponist und Violinist
 Josef Widmoser (1911–1991), österreichischer Maler und Glasmaler